Ärtskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ärtskär, Åland, Lemland, 
 Ärtskär, Kimitoön, Åboland, 
 Ärtskär, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar